On désigne par Grand Électeur ou Grand électeur :
 le Prince électeur Frédéric-Guillaume Ier de Brandebourg ;
 Grand électeur, un des dignitaires du Premier empire français ; 
 Un membre d'un collège électoral qui a lui même été élu, dont  :
 les grands électeurs français qui élisent les sénateurs ;
 les grands électeurs américains qui élisent le président des États-Unis.